João Bernardo Vieira, voormalig president van Guinee-Bissau (1939-2009)
 Vieira (geslacht), een geslacht van gaasvliegen